Honeyball ist der Familienname folgender Personen:
 Mary Honeyball (* 1952), britische Politikerin
 Nettie Honeyball (um 1871–nach 1901), britische Frauenrechtsaktivistin und Fußballspielerin